Alfreton Town FC (celým názvem: Alfreton Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Alfreton v nemetropolitním hrabství Derbyshire. Založen byl v roce 1959 po fúzi klubů Alfreton Miners Welfare a Alfreton United. Od sezóny 2015/16 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu North Street s kapacitou 3 600 diváků.

Získané trofeje 

 Derbyshire Senior Cup ( 9× )
 1960/61, 1969/70, 1972/73, 1973/74, 1981/82, 1994/95, 2001/02, 2002/03, 2015/16

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 2008/09, 2012/13
 FA Trophy
 4. kolo: 2002/03, 2004/05
 FA Vase
 5. kolo: 1999/00

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1961–1975: Midland Football League
 1975–1982: Midland Football League (Premier Division)
 1982–1987: Northern Counties East League (Premier Division)
 1987–1996: Northern Premier League (Division One)
 1996–1998: Northern Premier League (Premier Division)
 1998–1999: Northern Premier League (Division One)
 1999–2002: Northern Counties East League (Premier Division)
 2002–2003: Northern Premier League (Division One)
 2003–2004: Northern Premier League (Premier Division)
 2004–2011: Conference North
 2011–2015: Conference Premier
 2015– : National League North

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1959